Le mot servo peut désigner :

Servomoteur : système asservi utilisé notamment dans une vanne de régulation.
Servomécanisme : dispositif le plus souvent électromécanique asservissant un mécanisme.
Servocommande : système électrique ou hydraulique agissant sur une commande, notamment en aéronautique.
Servo : un moteur de rendu HTML libre développé en Rust.
Servo-frein, un système d’assistance au freinage

Patronyme 
 Marty Servo (1919-1969), un boxeur américain